Hans Schöne ist der Name folgender Personen:

* Hans Schöne (1920–1989), deutscher Fußballspieler, siehe Johannes Schöne
 Hans-Dieter Schöne (* 1942), deutscher Organist